Ari Hjelm – allenatore di calcio ed ex calciatore finlandese
 Erik Hjelm – calciatore svedese
 Fanny Hjelm – pittrice svedese
 Jonne Hjelm – ex calciatore finlandese
 Kaj Hjelm – attore svedese
 Keve Hjelm - attore e regista teatrale svedese